Ю́рий Дми́триевич Бураго (род. 21 июня 1936) — советский и российский математик, профессор, доктор физико-математических наук (1969), специалист по дифференциальной геометрии и топологии.

Биография 
Окончил Ленинградский университет, ученик академика А. Д. Александрова.

В настоящее время — заведующий лабораторией геометрии и топологии Санкт-Петербургского отделения математического института им. Стеклова РАН.

Его сын, Дмитрий Бураго (род. 1964) — профессор математики Пенсильванского университета.

Признание

В 2014 году ему совместно с сыном Дмитрием Бураго и С. В. Ивановым была вручена Премия Стила за книгу «Курс метрической геометрии».

Книги

Примечания

Ссылки 
 Бураго Юрий Дмитриевич 

Геометры
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ПОМИ РАН